El término Homburg puede hacer referencia a:

Localidades
En Alemania:
Homburg, localidad del distrito de Sarre-Palatinado, estado de Sarre.
Bad Homburg vor der Höhe, localidad del distrito de Hochtaunuskreis en Hesse.

En Suiza:
Homburg, localidad del cantón de Turgovia.

Otros 
FC Homburg, club de fútbol alemán.
Homburg, sombrero de fieltro.